Лептокарья может означать греческий топоним:
 Лептокарья — малый город в Греции.
 Лептокарья (Пела) — деревня в общине Пеле в Пеле.
 Лептокарья (Теспротия) — деревня в общине Фильяте в Теспротии.
 Лептокарья (Трикала) — деревня в общине Пили в Трикале.
 Лептокарья (Эврос) — деревня в общине Александруполис в Эвросе.
 Лептокарья (Этолия и Акарнания) — деревня в общине Нафпактии в Этолии и Акарнании.
 Лептокарья (Янина) — деревня в общине Загори в Янине.

См. также 
 Лещина обыкновенная